! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 125001–125100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 125101–125200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 125201–125300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 125301–125400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 125401–125500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 125501–125600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 125601–125700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 125701–125800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 125801–125900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 125901–126000 [ editare]

Lista planetelor minore (125001-126000)